Михаи́л Блюм:
 Блюм, Михаил Михайлович (1933—2004) — советский и российский конструктор стрелкового оружия и боеприпасов, сын М. Н. Блюма.
 Блюм, Михаил Николаевич (1907—1970) — советский конструктор стрелкового оружия и боеприпасов.